Sapfo Sakellaridi (, * 1. April 2003 in Athen) ist eine griechische Tennisspielerin.

Karriere 
Sakellaridi spielte bislang vorrangig Turniere der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang vier Titel im Einzel und 12 im Doppel gewinnen konnte.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks 
 
 

Tennisspieler (Griechenland)
Grieche
Geboren 2003
Frau